Theobald III van Blois, graaf van Blois, Dunois, Tours, Champagne en Meaux (1037-1089)
 Theobald III van Champagne, graaf van Champagne (1197-1201)